Le gouvernement Zuma est le gouvernement de l'Afrique du Sud dirigé par le président Jacob Zuma du  jusqu'à sa démission le . 

Du 15 au , le dernier gouvernement Zuma est dirigé par Cyril Ramaphosa qui le remanie pour former son premier cabinet le .

Gouvernements Zuma I de mai 2009 à mai 2014 
Le gouvernement Zuma a été remanié le , le , le  et le .

Gouvernement Zuma II du 25 mai 2014 au 28 février 2018 
À la suite de la réélection de Jacob Zuma à la présidence de la République en , un nouveau gouvernement a été nommé le . Il est dirigé par Cyril Ramaphosa du 15 au .

Notes et références

Liens externes 
 Liste officielle du gouvernement sud-africain le 10 mai 2009
 Remaniement du 31 octobre 2010
 Le nouveau gouvernement nommé le 25 mai 2014
 Remaniement du 31 mars 2017
 Remaniement du 17 octobre 2017

Zuma